Змагання з лижних перегонів на дистанції 30 км класичним стилем серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 25 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія».

Розклад 
Час UTC+9

Результати 
Гонка розпочалась о 15:15 за місцевим часом (UTC+9).

Примітки